Cypress Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cypress Creek Township (Bladen County, North Carolina)
 Cypress Creek Township (Duplin County, North Carolina)
 Cypress Creek Township (Franklin County, North Carolina)